Анастасий (Меткин) (в миру Меткин Александр Михайлович, род. 1944) — епископ Русской православной церкви, митрополит Симбирский и Новоспасский.
 Меткин, Александр Михайлович (политик) — бизнесмен, политик, бывший депутат Госдумы РФ VI и VII созывов (2013—2017) от «Единой России».